Dark Harvest steht für:

 Dark Harvest, Originaltitel des Romans Die dunkle Saat von Norman Partridge
 Dark Harvest (1992), Horrorfilm von James I. Nicholson aus dem Jahr 1992
 Dark Harvest (2004), US-amerikanischer Spielfilm von Paul Moore aus dem Jahr 2004 
 Dark Harvest (2016), kanadischer Thriller von James Hutson aus dem Jahr 2016
 Dark Harvest (2022), ein angekündigter US-amerikanischer Horrorfilm von David Slade